Міссе́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 290 км на південний захід від Парижа, 60 км на північний захід від Пуатьє, 75 км на північ від Ніора.

Історія 

1 січня 2019 року Міссе, Мозе-Туарсе i Сент-Радегонд було приєднано до муніципалітету Туар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 371 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 896,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Міссе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Де-Севр